

Osoby 
 Lizander (zm. 395 p.n.e) – spartański wódzi i polityk
 Justyn Lizander (zm. 1841) – polski malarz i dekorator
 Lizander – fikcyjna postać z dramatu Sen nocy letniej

Inne 
 Lizander – herb szlachecki